Сілла — одне з трьох корейських королівств, історія якого бере початок у 57 році до н. е. з прото-державного утворення племен чінхан південного сходу Корейського півострова.
 8744 Сілла — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.

 Вірджині Сілла (1972) — французький кінопродюсер, сестра Карін Сілла.
 Карін Сілла (1965) — французька акторка, модель та режисер. Сестра Вірджині Сілла.
 Умар Сілла (1988–2015) — сенегальський футболіст з французьким паспортом, півзахисник.

Сілла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сілла — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Кулламаа) повіту Ляенемаа.
 Сілла — село у волості Пайкузе повіту Пярнумаа.
 Сілла — село у волості Мустьяла повіту Сааремаа.